Семаки и Сёмаки — название населённые пункты:

Россия 
 Семаки — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Семаки — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.

Украина 
 Сёмаки — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Сёмаки — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Сёмаки — село в Луцком районе Волынской области.
 Сёмаки — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Сёмаки — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Семаки — село в Гребенковском районе Полтавскаой области.
 Сёмаки — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 Сёмаки — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Семаки — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Семак